Vila Fernando peut désigner :

Portugal 
Vila Fernando, une des paroisses civiles de la municipalité d'Elvas, située dans le district de Portalegre ;
Vila Fernando, une des paroisses civiles de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;

Brésil 
Vila Fernando, quartier de la cité de São Paulo, dans l'État de São Paulo.